Dieser Artikel behandelt die tunesische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002.

Qualifikation 
Tunesien hatte keine Probleme, sich in der Qualifikation durchzusetzen. Lediglich die Elfenbeinküste war in den Aufeinandertreffen mit Tunesien gleichwertig.

1. Runde:

2. Runde:

Tunesisches Aufgebot

Spiele der tunesischen Mannschaft 
Tunesien wurde als Außenseiter gehandelt. Obwohl man in der schwächsten Vorrundengruppe war, bestätigte man diese Vermutung. Nach Niederlagen gegen Russland und Japan und dem Unentschieden gegen Belgien schied man als Tabellenletzter aus.

2002
Tunesien